Бур-ле-Вала́нс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південний схід від Парижа, 95 км на південь від Ліона, 2 км на північ від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 8344 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 19394,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста Бур-ле-Валанс 
 Бур-ле-Валанс на сайті французького Національного інституту географії
 Медіатека муніципалітету місто Бур-ле-Валанс
 [ Розташування муніципалітету Бур-ле-Валанс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром